El Condado de Russell es el nombre asignado a varios condados:

 Condado de Russell (Ontario)

 Condado de Russell (Alabama)
 Condado de Russell (Kansas)
 Condado de Russell (Kentucky)
 Condado de Russell (Virginia)